Karashima ist der Familienname folgender Personen:

 Fumio Karashima (1948–2017), japanischer Jazzpianist
 Keiju Karashima (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Noboru Karashima (1933–2015), japanischer Historiker, Schriftsteller und Hochschullehrer